Священна війна може означати:

 Релігійна війна — у основі початку такої війни використовуються релігійні почуття.
 Хрестові походи, 11, 12, і 13-го століття релігійно санкціонованої військові кампанії, здебільшого християнської Європи проти мусульманського Близького Сходу.
 Прихильники, згадані в єврейській Біблії.
 Реконкісти
 Seisen, назва, дана пропаганди епохи Сева до Другий японо-китайської війни, заснований на ichiu Hakko slogun.
 Повстання тайпінів
 Мусульманського завоювання в Індії
 Єврейсько-римські війни
 Арабо-Ізраїльські війни
 Шлях Небесних Наставників
 Повстання П'ять Пекс рису
 Джихад (зазвичай перекладається на англійську як «Священна війна») в ісламській релігії;

 Суперництво між школами та коледжами з релігійною приналежністю:
 Священна війна (штат Юта проти BYU), між Brigham Young University і Університету штату Юта.
 Священна війна (Бостонський коледж проти Нотр-Дам), між Бостонським коледжем та Університетом Нотр-Дам
 Священна війна (Вілланова проти Сент-Джо), між Університет Сент-Джозеф і Вілланова університету.

 Посилання в популярних засобах масової інформації:
 «Holy Wars ... покарання у зв'язку», пісня, написана Megadeth на їхньому альбомі 1990 в Ржавчина світу.
 Священна війна (пісня), пісня часів Другої Світової Війни:
 Священна війна, 1682 роман Джона Баня
 Holy Wars (фільм), 2010 Документальний фільм
 Seisen НЕ Keifu Генеалогія Священної війни'' відеоігор Fire Emblem

 Війни Стародавньої Греції
 Перша Священна війна
 Друга Священна війна
 Третя Священна війна
 Четверта Священна війна